Фігерас — місто, розташоване в Автономній області Каталонія у Іспанії.

 Естаніслао Фіґерас (1819—1882) — президент Першої Іспанської республіки в 1873 році.
 Хорді Фігерас (* 1987) — іспанський футболіст, захисник клубу «Альджечирас». Виступав, зокрема, за клуби «Реал Бетіс» та «Расінг». Володар Суперкубка Росії.

 Фігерас — копанкарський клуб з однойменного міста в Іспанії.

Також 
 Фігера
 Фіґуерес